

Música

Álbuns 
 Supernatural (álbum de dc Talk) — de 1998 da banda de rap e rock cristão americana dc Talk
 Supernatural (álbum de Santana) — de 1999
 Supernatural (álbum de Des'ree) — álbum de 1998 de Des'ree
Supernatural Birth Machine — de 1996 da banda Cathedral

Televisão 
 Supernatural (série) — série de televisão americana que aborda fenômenos paranormais com os irmãos Dean e Sam Winchester.
 Supernatural: The Unseen Powers of Animals — série de documentários sobre história natural da BBC

Desambiguações de música
Desambiguações de televisão